Der Name Vufflens (dt. Wiflang, früher Wüfflens) bezeichnet folgende Orte in der Schweiz:

die Gemeinde Vufflens-la-Ville im Kanton Waadt
die Gemeinde Vufflens-le-Château im Kanton Waadt

Siehe auch:
 Schloss Vufflens (französisch Château de Vufflens) in der politischen Gemeinde Vufflens-le-Château im Distrikt Morges des Kantons Waadt in der Schweiz